Mac4ever est un site Web communautaire francophone traitant de l'actualité du monde Mac et Apple.

Histoire 
Historique des versions du site :

Le  Mac4Ever lance la première version de son site Internet appelée plus communément sous le nom de "".

En , Mac4Ever inaugure la seconde version de son site Internet : la version "".

Le   Mac4Ever lance la troisième version de son site Internet : "".

Le , Mac4Ever lance la quatrième et actuelle version de son site Internet, accompagnée de nouvelles fonctions et d'un nouveau design.
La dernière version du site date d'octobre 2021. Comme d'habitude nouveau design mais les nouveautés sont surtout du côté des régressions :
 disparition de la visibilité des forums d'entraide sur la page d'accueil
 navigation restreinte dans les "news" pour les non VIP (membres payants)

 (association de la presse Mac française), jusqu'à la fermeture du salon, en 2008. Depuis ,  pour les terminaux.

Activités 
L'essentiel de l'activité de Mac4Ever concerne la publication d'informations sur les produits et l'actualité d'Apple, en particulier à propos du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Le site publie une vingtaine de dépêches par jour. Le site présente également des tests produits, des articles d'actualité et la couverture de nombreux salons dédiés au Mac.

En plus d'un forum,  d'Apple.

.

Voir aussi

Articles connexes 
 Macintosh
 Apple Inc.
 MacBidouille
 MacGeneration
 MacPlus

Lien externe 
 

Site web sur l'informatique
Apple